Sven Hansson kan syfta på:

 Sven Hansson (konstnär)
 Sven Hansson (längdskidåkare), segrare i Vasaloppet 1936
 Sven Hansson i Svartbyn, tidigare riksdagsledamot för socialdemokraterna
 Sven Hansson i Torp, riksdagsledamot (1827-1878)
 Sven Hansson (direktör) (1926–1995), fastighetsdirektör i Stockholms kommun, verkställande direktör i AB Strada